Уильям Кристи (; род. 19 декабря 1944, Буффало) — американский и французский клавесинист и дирижёр (с 1995 г. гражданин Франции).

Биография 
Сын архитектора. С 13 до 18 лет Уильям Кристи выступал в составе небольшого вокального ансамбля, которым руководила его мать. С разрешения родителей стал учиться игре на фортепиано и пению. Первое знакомство Кристи с французской барочной музыкой состоялось благодаря его бабушке, которая дала ему прослушать запись органных произведений Франсуа Куперена. В юности вместе с родителями Уильям часто бывал в Европе.

В молодости Уильям Кристи думал стать врачом, однако увлечение изобразительным искусством взяло верх, и он поступил в Гарвардский университет, чтобы изучать историю искусств (1962). Окончив Гарвард в 1966 году, он поступил в Йельский университет, где изучал игру на клавесине у Ралфа Киркпатрика (1966—1970), а позднее у . Чтобы не попасть в армию в время Вьетнамской войны, Кристи включился в программу подготовки офицеров запаса. В 1970—71 годах возглавлял департамент музыки Дартмут-колледжа (штат Нью-Гэмпшир). После расстрела в Кентском государственном университете решил уехать из США. По рекомендации Джона Эвартса, музыкального посла при ЮНЕСКО, он уехал из страны и присоединился к Симфоническому оркестру BBC.

В том же 1971 году Кристи переехал во Францию, чтобы работать в оркестре ORTF. Его увлечение старинной музыкой было поддержано графиней Женевьевой де Шамбюр, благодаря которой он смог записать свой первый альбом в сотрудничестве с ансамблем Five Centuries. В 1976 году он покинул Five Centuries, разойдясь с его участниками во взглядах на дальнейшее развитие группы с опорой на исполнение современной музыки, и присоединился к ансамблю Рене Якобса. Также в 1972—1975 году Кристи сотрудничал с Музыкальным обществом. В 1979 году он решил создать свой ансамбль, получивший название в честь одноименной оперы Шарпантье Les Arts Florissants и специализирующийся на исполнении музыки, в том числе произведений французских композиторов эпохи барокко: Шарпантье, Люлли, Рамо, Демаре а также Пёрселла, Монтеверди, Генделя. В 2013 году передал руководство ансамблем певцу и дирижёру Полу Эгнью, долгие годы сотрудничавшему с Les Arts Florissants. В настоящее время участвует в Les Arts Florissant как клавесинист. 

Работает как приглашенный дирижер в Парижской опере, Цюрихской, Лионской. Несколько раз принимал участие в Глайндборнском фестивале, дирижируя оркестром Age of Enlightenment. По приглашению Саймона Рэттла неоднократно дирижировал Берлинским филармоническим оркестром.

Приглашенный профессор Парижской Высшей национальной консерватории по музыке и танцу и в Высшей национальной консерватории по музыке и танцу Лиона с 1977 по 1981 год, а также Летней академии старинной музыки в Иннсбруке с 1978 по 1983 год, профессор Парижской Высшей национальной консерватории по музыке и танцу с 1982 по 1995 год.

В 1995 году получил французское гражданство. Офицер ордена Почётного легиона (1995) и ордена искусств и литературы. Член Королевской музыкальной академии, избран 12 ноября 2008 года на место Марселя Марсо (1923—2007).

С 2002 года Уильям Кристи вместе с Кеннетом Вайсом и Полом Эгнью руководит Le Jardin des Voix (Кан). Le Jardin des Voix — образовательный проект, направленный на содействие обучению молодых певцов и получение ими профессионального опыта высокого уровня: после двух недель репетиций избранные певцы принимают участие в концертных турах. 

По мнению критики,

Кристи одарен счастливой способностью превращать результаты своих научных разысканий в художественные события удивительной оригинальности и не менее удивительного качества отделки.

Разное 
31 декабря 2011 года дирижировал оперой-пастиччо «Зачарованный остров», автором которой стал знаменитый режиссёр Джереми Симс.

Источники

Ссылки 
 Les Arts florissants — William Christie
 
 CLASSICAL MUSIC; A Cultural Ambassador More French Than the French
 A life in music: William Christie. Interview by Nicholas Wroe

Академические музыканты США
Академические музыканты Франции
Дирижёры США
Дирижёры Франции
Клавесинисты Франции
Клавесинисты США
Исполнители старинной музыки
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты премии журнала Gramophone
Иммигрировавшие во Францию из США
Почётные доктора Нью-Йоркского университета